Ла Пења Колорада има више значења:

 Ла Пења Колорада (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пења Колорада (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пења Колорада (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења Колорада (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пења Колорада (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пења Колорада, Ел Еспинар (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пења Колорада (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пења Колорада (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пења Колорада (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику